Il singolare del torneo di tennis Challenger Salinas 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Iván Miranda che ha battuto in finale Ricardo Mello 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Luis Horna (quarti di finale)
 Ricardo Mello (finale)
 Edgardo Massa (primo turno)
 Paul-Henri Mathieu (primo turno)

 Sébastien de Chaunac (primo turno)
 Daniel Melo (primo turno)
 Kevin Kim (primo turno)
 Jeff Salzenstein (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 2002